Johann Georg Mönckeberg ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Mönckeberg (Politiker, 1766) (1766–1842), deutscher Jurist, Bibliothekar und Politiker
 Johann Georg Mönckeberg (Politiker, 1839) (1839–1908), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg 
 Johann Georg Mönckeberg (Mediziner) (1877–1925), deutscher Pathologe